Джузеппе Коломбо (известен как Бепи; ) — итальянский математик, физик, астроном, инженер и учёный.

Биография 
Коломбо вырос в своём родном городе Падуя, где он учился в начальной и средней школе.

Девятый из десяти братьев, он выиграл стипендию и посещал Высшую Пизанскую школу, пока не отправился на  во время Второй мировой войны в качестве второго лейтенанта артиллерии в дивизии «Коссерия». После полученных травм он был награждён медалью «За воинскую доблесть».

В 1944 году получил докторскую степень по математике в Пизанском университете и вернулся в свой родной город Падуя.

В 1945 году работал ассистентом и доцентом по теоретической механике в Падуе.

В 1955 году стал профессором по прикладной механике на инженерном факультете машиностроения в Падуанском университете. В университете Джузеппе Коломбо вёл лекции о вибрации и небесной механике, космической геодезии, механической вибрации и транспортных средств и ракет-носителей, а также преподавал в Катании и Модене.

В 1961 году, после запуска первого искусственного спутника Земли, он был приглашён на работу в НАСА.

С 1964 по 1976 год Джузеппе Коломбо входил в состав национальных комитетов . Он также принимал участие в исследованиях в Гарвард-Смитсоновском центре астрофизики, Калифорнийском технологическом институте и Лаборатории реактивного движения. Джузеппе Коломбо работал в продвижении космических исследований в Итальянском космическом агентстве и в итальянской авиакосмической корпорации Aeritalia из Турина и в Падуанском университете в Пизе и Турине.

В 1965 году он был консультантом по компьютерам IBM в НАСА.

В 1984 году Джузеппе Коломбо умер от рака в возрасте 63 лет.

Вклад в науку

Меркурий 
В 1965 году Джузеппе Коломбо обнаружил связь между  и собственным вращением Меркурия (планета завершает три вращения вокруг своей собственной оси каждые два оборота вокруг Солнца). Обнаружив, что период орбиты Маринер-10 после  Меркурия будет совпадать с двукратным периодом обращения самой планеты, он предложил использовать этот спин-орбитальный резонанс для планирования нескольких облётов Меркурия. До расчётов Джузеппе Коломбо астрономы, начиная со Скиапарелли ошибочно полагали, что периоды Меркурия равны, и он под воздействием приливного захвата всегда обращён к Солнцу одной стороной.

Джузеппе Коломбо внёс вклад в кампанию Маринер-10 в 1974 году. Именно его расчёты показали, как вывести космический корабль на солнечную орбиту, который несколько раз приблизится к Меркурию, используя гравитационный манёвр с Венерой. Благодаря этой идее, НАСА смогла заставить Маринер-10 совершить три облёта Меркурия вместо одного. Маринер-10 стал первым космическим кораблём, который использовал гравитационную помощь другой планеты (впервые гравитационный манёвр был использован за 15 лет до него, советской  Луна-3).

Его модификация была незамедлительно включена в план миссии инженерами и математиками Лаборатории реактивного движения и позволила провести три облёта вокруг Меркурия до того, как в зонде закончится топливо. С тех пор техника облётов всех космических аппаратов по теории гравитационного манёвра стала обычным делом.

Его также помнят за планирование многократного облёта Меркурия в 1972—1973 годах, за разработку миссии «Солнечный зонд», за продвижение использования радиометра нового типа и за понимание того, что изменение азимутальной яркости  Сатурна связано с его спиральной структурой. В отношении планирования траектории Маринер-10 он заявил в La Stampa:

Кольца Сатурна 
Коломбо также внёс значительный вклад в изучение колец Сатурна, в основном используя наземные наблюдения ещё до того, как исследование космоса достигло внешней Солнечной системы.

Другие вклады 

По прозвищу «Небесный механик» имя Джузеппе Коломбо связано со спутником на привязи (привязь Марио Гросси, которую Джузеппе Коломбо помог развить с начала 1970-х), с идеей космического плота, созданного повторным использованием баков ракетного топлива, оставленного в космосе космическим челноком, и подъёма огромных зеркал на орбиту, чтобы сконцентрировать солнечные лучи на некоторых участках Земли для разгона тумана.

Проект «Космическая привязь» был осуществлён в 1992 году (STS-46), а затем в 1996 году (STS-75).

Джузеппе Коломбо также участвовал в миссии Европейского космического агентства по запуску космического корабля Джотто, который в 1986 году встретил комету Галлея. Название было предложено им в честь рождения Джотто ди Бондоне в капелле Скровеньи, где показана комета.

Достижения и награды 
 В 1971 году Джузеппе Коломбо присуждена премия имени Антонио Фельтринелли.
 В 1983 году награждён НАСА золотой  в течение долгой карьеры.
 В 1983 году Джузеппе Коломбо был принят в Американскую академию искусств и наук; также в Папскую академию наук.

Наследие 
 Провинция Падуя учредила «Приз Бепи Коломбо» для международных исследователей, больше всего отличившихся в своих исследованиях в определённом секторе, связанном с дисциплинарной областью, которой занимался профессор Коломбо и ежегодно присуждает эту «стипендию Коломбо» учёным.
 Падуанский университет назвал именем Джузеппе Коломбо Межведомственный центр космических исследований и деятельности в его честь.
  в городе Матера, Италия, был посвящён Джузеппе Коломбо.
 Несколько астрономических объектов и космических кораблей названы в честь Джузеппе Коломбо:
 Пустое пространство в системе планетарных колец носит имя Джузеппе Коломбо () — расстояние около 100—150 км внутри кольца «С» колец Сатурна.
 Европейское космическое агентство посвятило миссию BepiColombo, запущенную 20 октября 2018 года после разведки Меркурия.
 Астероид, названный 10387 Bepicolombo из пояса астероидов, открытый 18 октября 1996 года итальянским астрономом Пьеро Сиколи, а также астрономом Франческо Манка из Астрономической обсерватории в Сормано, Италия.

См. также 
 BepiColombo

Примечания 
 Примечания

 Источники

Литература

Ссылки 
 
 

Преподаватели Падуанского университета
Инженеры Италии
Итальянские математики XX века
Математики Италии
Конструкторы ракетно-космических систем
Члены Американской академии искусств и наук
Члены Папской академии наук
Члены Академии наук Турина
Итальянские астрономы XX века
Выпускники Падуанского университета
Члены Национальной академии наук Италии
Умершие от рака
Выпускники Высшей нормальной школы в Пизе
Выпускники Пизанского университета